Standarden for papirstørrelser hedder ISO 216. Den består af en række størrelser, hvor en ændring fra et tal til det næste større tal betyder en halvering af den længste side, svarende til at man folder midt på papirets længste side. 

Eksempelvis er A4-papir 210 × 297 mm, og A5 er 148 × 210 mm. 

Når der tales om 80 g-papir, menes der, at 1 kvadratmeter vejer 80 gram (et A0-ark), så et ark 80-grams A4-printerpapir således vejer 5 g (idet der går 16 A4-ark på en kvadratmeter).

A- og B-formaterne passer direkte ind i metersystemet; A0 fylder således en kvadratmeter, mens B0 er en meter på den korteste led.

For konvolutter findes en C-række, der passer til at man kan lægge det tilsvarende A-papir ind i konvolutten. En C5-konvolut passer derfor til et A5-ark eller et foldet A4-ark.

De internationale standarder for papirstørrelser bliver brugt i alle verdens lande undtagen USA, Canada og nogle sydamerikanske lande.

Internationale papirstørrelser (ISO 216) 

Når man ser bort fra afrunding, kan de tre hovedseriestørrelser også udregnes af en matematisk formel:

USA's papirstørrelser

Ekstern henvisning 
 International Standard Paper Sizes af Markus Kuhn (på engelsk)

 Konverter Papirstørrelser

ISO-standarder
Trykke- og skrivepapir